Boyle är ett efternamn med irländskt och skotskt ursprung. Det är en ort på Irland och en skotsk klan. Den genom tiderna mest kände personen med namnet var Robert Boyle (1627–1691), som formulerade Boyles lag i fysiken. En rad geografiska namn i den engelsktalande världen har bildats från namnet Boyle.

Personer med efternamnet Boyle 

 Brendan Boyle (född 1977), amerikansk politiker, demokrat, kongressrepresentant för Pennsylvania
 Brian Boyle (född 1984), amerikansk ishockeyspelare
 
 Dan Boyle (född 1976), kanadensisk ishockeyspelare
 Danny Boyle, brittisk-irländsk regissör och producent
 
 
 Emmet D. Boyle (1879–1926), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i Nevada
 
 
 
 Kay Boyle (1902–1992), amerikansk författare
 Kevin Boyle (född 1992), amerikansk ishockeymålvakt
 Lara Flynn Boyle (född 1970), amerikansk skådespelare
 Lisa Boyle (född 1964), amerikansk fotomodell och skådespelare
 Peter Boyle (1935–2006), amerikansk skådespelare
 
 Raelene Boyle (född 1951), australisk friidrottare
 
 
 Ruth-Ann Boyle (född 1970), brittisk popsångerska
 Susan Boyle (född 1961), brittisk sångerska
 T. Coraghessan Boyle (född 1948), amerikansk författare
 Willard S. Boyle (1924–2011), kanadensisk fysiker
 

Irländska efternamn
Skotska efternamn